En Pologne, Wojciechowice est le nom :

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 de la gmina de Wojciechowice, dans le powiat d'Opatów, 
 Wojciechowice, village du powiat d'Opatów, siège de cette gmina
 Wojciechowice, village du powiat de Jędrzejów
 Wojciechowice, village du powiat d'Ostrowiec

 dans d'autres voïvodies :
 Wojciechowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wojciechowice, village de la voïvodie de Mazovie